Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Arantxa Sánchez Vicario e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Jana Novotná e Larisa Neiland 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Larisa Neiland (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Patty Fendick /  Gigi Fernández (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (quarti di finale)

 Claudia Kohde Kilsch /  Conchita Martínez (semifinali)
 Leila Meskhi /  Mercedes Paz (quarti di finale)
 Mary Lou Daniels /  Rosalyn Nideffer (semifinali)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1992